Ogașu Mare se poate referi la:

 Ogașu Mare - afluent al râului Miniș
 Ogașu Mare - afluent al râului Nera